Сезон 2016/2017 — 73-й сезон для ФК «Торино» в итальянской Серии А и 110-й год со дня основания футбольного клуба.

Команда 2016/17

Состав команды

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Пришли в аренду

Ушли в аренду

Статистика сезона

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Кубок Эйсебио

товарищеские матчи

Чемпионат Италии

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Италии

Примечания 

2016/2017
Торино